«Крот» — мексиканский фильм 1956 года.
 «Крот» ( — «Кротик») — серия чешских мультфильмов (1957—2002 годы).
 «Крот» () — мексиканский спагетти-вестерн 1970 года.
 «Крот» ( — «Шпион, вставай» или «Шпион, подъём!») — французский фильм 1982 года.
 «Крот» — российский телесериал 2001 года.
 «Крот» (, ) — польско-французский фильм 2011 года.